La linea BMT Brighton è una linea, intesa come infrastruttura, della metropolitana di New York situata a Brooklyn. I services che attualmente la utilizzano sono le linee B e Q.

Percorso

Altri progetti